Zielonka ist der Familienname folgender Personen:
 Cordula Zielonka (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Manfred Zielonka (* 1960), Boxer, Olympiamedaillengewinner aus Düren
 Michael Zielonka (1942–2018), deutscher Priester und Schriftsteller
 Teresa Ceglecka-Zielonka (* 1957), polnische Politikerin (Prawo i Sprawiedliwość)

Zielonka ist ein polnischer Ortsname:

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Zielonka (Barczewo), untergegangener Ort im Powiat Olsztyński (bis 1945: Grünheide, Försterei im Kreis Allenstein, Ostpreußen)
 Zielonka (Dąbrówno), Siedlung im Powiat Ostródzki (bis 1938 Zielonka, 1938 bis 1945 Finkenhorst, Kreis Osterode, Ostpreußen)
 Zielonka (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski
 Zielonka (Lidzbark), Dorf im Powiat Działdowski
 Zielonka (Szczytno), Dorf im Powiat Szczycieński (bis 1938: Seelonken, 1938 bis 1945 Ulrichssee, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen)

Woiwodschaft Großpolen:
 Zielonka (Murowana Goślina), Dorf im Powiat Poznański (vor 1945: Grüntal, Kreis Posen)
 Zielonka (Wierzbinek), Dorf im Powiat Koniński

Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Zielonka (Iwaniska), Dorf im Powiat Opatowski
 Zielonka (Klimontów), Dorf im Powiat Sandomierski

Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Zielonka (Białe Błota), Dorf im Powiat Bydgoski (vor 1945: Wolfshals, Kreis Bromberg, Westpreußen)
 Zielonka (Cekcyn), Dorf im Powiat Tucholski
 Zielonka (Sośno), Dorf im Powiat Sępoleński
 Zielonka (Tuchola), Dorf im Powiat Tucholski

Woiwodschaft Łódź:
 Zielonka (Gidle)

Woiwodschaft Lublin:
 Zielonka (Trzydnik Duży), Dorf im Powiat Kraśnicki
 Zielonka (Stężyca), Dorf im Powiat Rycki

Woiwodschaft Masowien:
 Zielonka (Masowien), Stadt im Powiat Wołomiński
 Zielonka (Gielniów), Dorf im Powiat Przysuski

Woiwodschaft Niederschlesien:
 Zielonka (Węgliniec), Dorf im Powiat Zgorzelecki (vor 1945: Grube Stadt Görlitz, Kreis Görlitz, Schlesien)

Woiwodschaft Podlachien:
 Zielonka (Raniżow)

Woiwodschaft Pommern:
 Zielonka (Choczewo)

Woiwodschaft Westpommern:
 Zielonka (Golczewo) (bis 1945: Grünhof, Kreis Cammin, Pommern)